Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940-1945, een boek van Jacques Presser
Ondergang (roman), een Amerikaanse sciencefictionroman uit 1990